Макрицкий — фамилия; имеет женскую форму Макрицкая.
 Макрицкий, Александр Петрович (род. 1971) — бывший белорусский хоккеист, левый защитник. 
 Макрицкий, Валерий (род. 1996) — молдавский футболист, полузащитник тираспольского «Шерифа» и юношеской сборной Молдавии.